Бундеслига 1967—1968 — 5-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом стал «Нюрнберг».

Краткий обзор 
Пятый сезон Бундеслиги начался с инноваций. В сезоне впервые была разрешена замена игрока во время игры. Замена разрешалась травмированного игрока, однако многие тренеры использовали её для тактических изменений.

Чемпионский титул Бундеслиги защищал «Айнтрахт» (Брауншвейг) из Нижней Саксонии, который впервые выиграл первенство ФРГ в прошлом сезоне.

Чемпионом Бундеслиги стал «Нюрнберг», который уже после первой половины чемпионата имел отрыв от преследователей на семь очков. В концовке чемпионата клуб стал чаще проигрывать, но удержал преимущество, опередив в итоге занявший второе место «Вердер» на три очка.

По итогам прошлого сезона в Регионаллигу вылетели занявшие 17 и 18 места «Рот-Вайсс» (Эссен) и «Фортуна» (Дюссельдорф). Вместо них в Бундеслигу из Регионаллиги вышли «Алемания» и «Боруссия» (Нойнкирхен).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1967/68  

Германия
Германия
1967/1968
Спорт в Германии в 1967 году
Спорт в Германии в 1968 году